Rob Schoofs, né le  à Herck-la-Ville, est un footballeur belge. Il évolue actuellement comme milieu de terrain au FC Malines.

Biographie 

Le 25 janvier 2016, il signe un contrat de trois saisons et demie avec La Gantoise, qui a payé environ 2,5 millions d'euros pour lui, ce qui en faisait, à ce moment-là, le transfert entrant le plus cher de l'histoire des Gantois.

Palmarès 
 Saint-Trond VV
 Championnat de Belgique D2 : 
 Champion : 2015

 KV Malines
 Championnat de Belgique D2 : 
 Champion : 2019
 Coupe de Belgique
 Vainqueur : 2019

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur belge
Joueur du Saint-Trond VV
Joueur du KAA La Gantoise
Joueur du KV Malines
Naissance en mars 1994
Naissance à Herck-la-Ville